Мерки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мерки, Доминик (род. 1990) — швейцарский кёрлингист.
 Мерки, Отто — швейцарский футболист, игравший на позиции нападающего.
 Мерки, Рафаэль (род. 1992) — швейцарский кёрлингист.

См. также 
 Марки